Джу́ли Па́цвальд (; 11 марта 1980, Британская Колумбия, Канада — апрель 2012, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса.

Биография 
В период 1997—2010 годов Джули снялась в 50-ти фильмах и телесериалах. В 2008 году Пацвальд получила премию «Leo Awards» в номинации «Лучшее женское исполнение второго плана в драматическом сериале» за роль Эми Вандерли из телесериала «». В следующем году она получила ту же номинацию премии, но уступила награду Ив Харлоу, коллеге по сериалу.

32-летняя Джули покончила с собой из-за хронической боли в апреле 2012 года в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки